Laurin (Laurinová) může být:

 příjmení osob
 Arne Laurin (1889–1945), českožidovský novinář, literární, výtvarný a divadelní kritik, básník a prozaik
 František Laurin (* 1934), český divadelní režisér, otec Sabiny Laurinové
 Sabina Laurinová (* 1972), česká herečka moderátorka
 Václav Laurin (1865–1930), český podnikatel a konstruktér

 jiné významy
 Laurin & Klement, česká automobilová značka, předchůdce značky Škoda Auto
 kyselina laurinová, nasycená mastná kyselina

Česká příjmení